Contea di Iron o Iron County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Iron (Michigan)
 Contea di Iron (Missouri)
 Contea di Iron (Utah)
 Contea di Iron (Wisconsin)